Hans Zehetner ist der Name folgender Personen:

* Hans Zehetner (Handballspieler) (1912–1942), österreichischer Handballspieler
 Hans Zehetner (Szenenbildner) (1914–1973), österreichischer Szenenbildner